Ndjili peut-être :
la rivière Ndjili au Congo-Kinshasa
la commune de la Ndjili, bordée par la rivière Ndjili à Kinshasa
l'Aéroport international de Ndjili, aéroport principal de Kinshasa.